Кэтрин Энн Сакхофф (, , Портленд, Орегон, США) — американская актриса, наиболее известная по роли Кары «Старбак» Трэйс в сериале «Звёздный крейсер „Галактика“». За эту роль она в 2006 году была удостоена премии «Сатурн» в категории «Лучшая телеактриса второго плана».

Биография 
Сакхофф родилась в Портленде, штат Орегон и выросла в г. Сент-Хеленс, Орегон. Её родители — Мэри (работает на телевидении) и Дэннис (застройщик). У неё есть брат Эрик, который является совладельцем одного автомобильного магазина в Портленде.

Кэти окончила Sunset High School в 1998 году в Бивертоне. Она увлекалась плаванием и балетом, но после травмы правого колена стала заниматься йогой, что продолжается и по сей день. У Кэти три татуировки: на тыльной стороне шеи в виде китайского иероглифа «выбор», на левом плече в виде креста, на правом предплечье надпись на латыни bona fiscalia, означающая «публичная собственность». Кэти бросила курить между вторым и третьим эпизодом сериала «Звёздный крейсер „Галактика“».

Карьера 
Впервые на телеэкране Кейти появилась в роли Энни на MTV в сериале «Факультет», затем в роли Nell Bickford в «Учёбе Макса Бикфорда». Её первый полнометражный фильм — «Мой первый мужчина», далее роль Jenna «Jen» Danzig в «Хэллоуин: Воскрешение».

Самые известные роли — лейтенант Кара «Старбак» Трэйс в мини-телесериале «Звёздный крейсер „Галактика“», а затем и в его продолжении, за которую в 2006 году она получила премию «Сатурн», и снайпер Далл из команды охотников за головами в фильме «Риддик».

Далее Кэти снялась в роли злого киборга в сериале «Биобаба», показаном на канале NBC. Дэвид Эйк, продюсер, сказал о ней: «Она очень особенная. Актриса, которая может комбинировать ранимость и силу, всегда становится звездой».

Кэти приняла участие в озвучивании персонажей игр Halo 3 и Resistance: Fall of Man. В 2009—2010 годах снималась в восьмом сезоне телесериала «24 часа». Также Кэти стала прототипом и голосом Сары Холл, персонажа Call of Duty: Black Ops 3.

Болезнь 
К концу съёмок в фильме «Звёздный крейсер „Галактика“», Кэти начала чувствовать физическую слабость. Вскоре после съемок у неё был диагностирован рак щитовидной железы. После операции по удалению щитовидной железы, ей не потребовалась лучевая терапия и с февраля 2009 года болезнь находится на стадии ремиссии.

Личная жизнь 
С ноября 2014 года по 2018 год Сакхофф встречалась с актёром Карлом Урбаном. В октябре 2021 года вышла замуж за Робина Гедсби. В декабре 2021 года родила дочь.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сатурн» лучшей телеактрисе второго плана
Актрисы озвучивания США